désigne :

Cohasset, une ville située en Californie ;
Cohasset, une ville située dans le Massachusetts ;
Cohasset, une ville située dans le Minnesota.

Homonymie de localités aux États-Unis